СРВ — Социалистическая Республика Вьетнам
 СРВ — Северный речной вокзал г. Москвы
 СРВ — система реального времени
 СРВ — скорость распространения возбуждения (используется в  исследования биоэлектрических  потенциалов, возникающих в скелетных мышцах человека)
 СРВ — Среднерусская возвышенность
 СРВ — Судо-ремонтная верфь города Петропавловск-Камчатский